Gauss pode se referir a:

Carl Friedrich Gauss, físico e matemático alemão.
Gauss (unidade), a unidade cgs de densidade de fluxo magnético ou indução magnética.
Gaussberg, uma montanha na Antártida.

Desambiguação